Personen
 Jan Oosterhaven - econoom en wetenschapper
 Beart Oosterhaven - dichter
 Anne Oosterhaven - musicus

Monumenten
 Oosterhaven 2-6 (Groningen)

Straten en havens
 Oosterhaven (Groningen)
 Oosterhaven (Medemblik)
 Oosterhaven (Enkhuizen)